Izalco – miasto w Salwadorze
 Izalco – wulkan w Salwadorze